Георг — король Саксонии с 19 июня 1902 года.
 Георг V — король Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 6 мая 1910 года.
 Георг IV  — король Великобритании и Ганновера c 29 января 1820 года.
 Георг II  — король Великобритании и Ирландии, курфюрст Ганновера и герцог Брауншвейг-Люнебургский с 11 (22) июня 1727 года, сын Георга I.
 Георг — король Великобритании с 1 августа 1714 года, первый представитель Ганноверской династии на королевском троне Великобритании.